Winsen – comune del circondario rurale di Celle (Bassa Sassonia)
 Winsen – città del circondario rurale di Harburg (Bassa Sassonia)
 Winsen – comune del circondario di Segeberg (Schleswig-Holstein)